Кайл Палмьери (; 1 февраля 1991, Смиттаун, США) — профессиональный американский хоккеист, правый крайний нападающий команды НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

Игровая карьера 
Палмьери родился в Смиттауне, но рос в Монтвале, небольшом городе штата Нью-Джерси. Кайл начинал играть в хоккей в молодёжной команде «Нью-Джерси Девилз», позже, в городе Энн-Арбор был включён в состав Ю.С. Нэйшнл Девелопмент Тим. Выступая в студенческой лиге в составе «Нотр-Дам Файтинг Айриш», забросил за сезон 9 шайб и отдал 8 передач.

На драфте НХЛ 2009 года был выбран под 26-м номером клубом «Анахайм Дакс». 3 ноября 2010 был вызван в основную команду «Дакс» из АХЛ, где выступал за «Сиракьюз Кранч». В своём дебютном матче, который проходил на домашней арене «Анахайма», против «Тампы-Бэй Лайтнинг» забросил шайбу в ворота Дэна Эллиса.

Сезон 2011/12 начинал в составе «Сиракьюз Кранч» и в двух стартовых матчах набрал 6 очков, включая хет-трик в одной из игр. Его команда одержала две победы, а сам Кайл был признан лучшим игроком недели.

Во время локаута играл за «Норфолк Эдмиралс». С возобновлением сезона вернулся в основной состав «Анахайма». Набрав в 42 матчах 21 (10+11) очко, помог своему клубу выйти в плей-офф. Свою дебютную шайбу в играх на вылет провёл 2 мая 2013 в ворота Джимми Ховарда, но «Анахайм» уступил в овертайме 4:5. В плей-офф Палмьери сыграл 7 матчей, в которых забросил 3 шайбы и сделал 2 передачи, а «Анахайм» проиграл в первом раунде «Детройту Ред Уингз».

В сезоне 2013/14 набрал 31 очко, забросив 14 шайб и отдав 17 передач. В плей-офф «Утки» выиграли свою первую с 2009 года серию, пройдя «Даллас Старз» 4–2, а сам Палмьери забросил первую шайбу своей команды в розыгрыше. Во втором раунде соперником стал будущий чемпион «Лос-Анджелес Кингс», победивший в драматичной серии только в седьмом матче. По итогам плей-офф Кайл забросил 3 шайбы.

В сезоне 2014/15 пропустил треть чемпионата из-за травмы, но в плей-офф был твёрдым игроком основного состава, сыграв во всех 16 матчах своей команды и дойдя с ней до финала Западной Конференции. В плей-офф «Анахайм» прошёл «Виннипег Джетс»(4–0), «Калгари Флэймз»(4–1), и уступил только «Чикаго Блэкхокс»(3–4), третий год подряд проиграв серию, в которой вёл со счётом 3-2. Сам же Кайл набрал в плей-офф 4 очка и забросил одну шайбу, которая принесла победу в первом матче серии с «Чикаго».

26 июня 2015 года «Анахайм» обменял Кайла Палмьери в «Нью-Джерси Девилз» на выбор во втором раунде драфта-2015 и выбор в третьем раунде драфта-2016. Летом 2016 подписал 5-летний контракт с «Дьяволами» на $ 23,25 млн.

Вызван в состав сборной США на Кубок Мира 2016 года, заменил травмированного Райана Кэллахана.

Статистика

Клубная

Международная

Награды и достижения 
 AHL - матч всех звёзд 2011
 AHL - матч всех звёзд 2012
 AHL - сборная всех звёзд 2012
 Hockey Challenge - серебряная медаль 2008
 WJC18 - бронзовая медаль 2008
 WJC - золотая медаль 2010
 WJC - бронзовая медаль 2011

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (хоккей)
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»